В 1543 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже. Также этот год отмечен началом научной революции в Европе.

События 
 Николай Коперник публикует свою гелиоцентрическую систему в книге «О вращениях небесных сфер».
 Андреас Везалий публикует труд «О строении человеческого тела» — первую книгу по анатомии человека, полностью основанную на экспериментальных исследованиях.

Родились 
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1543 году
 14 декабря — Доменико Фонтана, итальянский архитектор (умер в 1607 году).
 20 февраля — Шараф-хан Бидлиси, османский историк (умер ок. 1602 года).
 4 февраля — Джованни Франческо Фара, сардинский историк и писатель (умер в 1591 году).
 11 февраля — Франческо Пуччи, итальянский философ и писатель (умер в 1597 году).
 Костанцо Варолий, итальянский врач и анатом (умер в 1575 году).
 Бартош Папроцкий, польский историк и геральдист (умер в 1614 году).
 Ян Коцин, чешский историк и писатель (умер в 1610 году).

 Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1543 году
 3 января — Хуан Родригес Кабрильо, испанский мореплаватель, путешественник и конкистадор (род. в 1479 году).
 24 мая — Николай Коперник, польский астроном и математик (род. в 1473 году).
 10 ноября — Матфей Аурогалл, чешский лингвист (род. в 1490 году).
 Пьер-Анджело Мандзолли, итальянский врач и писатель (дата рожд. неизвестна).
 Диего де Рохас, испанский путешественник и конкистадор (род. 1500 году).

Примечания

См. также